EEP może się odnosić do:
 Europejski Program Ochrony Zwierząt – program ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem
 European Environmental Press (EEP) – stowarzyszenie 16 czasopism zajmujących się ochroną środowiska
 Eisenbahn.exe Professional – niemiecki symulator pojazdów szynowych, drogowych, lotniczych, okrętowych i tramwajowych